Білл Ліб Вільгельм Ентон «Білл» Ліб (народився 21 вересня 1966 року у Відні, Австрія) є австрійсько-канадським музикантом-електронником.
 Теобальд Ліб — генерал-лейтенант.
 Ліб — один з Маршалових островів.